Renville County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Renville County (Minnesota)
Renville County (North Dakota)